Пфейлицер-Франк:

 Пфейлицер-Франк — баронский род.
 Пфейлицер-Франк, Отто Германович — шестой таганрогский градоначальник.